Il toponimo – che significa in arabo "Prescelta", "Eletta" – può riferirsi a:

 Mukhtara – cittadina situata nel Distretto dello Shuf, sul Monte Libano
 al-Mukhtara – capitale del precario staterello costruito nel Sawad dai ribelli Zanj nella seconda metà del IX secolo